Johann Wanner ist der Name folgender Personen:
* Johann Wanner (Widerstandskämpfer) (1919–1942), österreichischer Widerstandskämpfer
 Johann Wanner (Unternehmer) (* 1939), Schweizer Unternehmer

Siehe auch:
 Hans Wanner
 Johannes Wanner (1878–1959), deutscher Geologe